Liotard kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Liotard (glaciär), 
 Liotard (berg), 

Robotskapade Antarktisförgreningar